Torun ou Toruń peut faire référence à :

Toponymie 
en Pologne
 Toruń, une ville dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Toruń, un powiat dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Toruń, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998
 Toruń, un village dans la voïvodie de Lublin

Patronymie 
 Tunay Torun (1990- ), footballeur turc
 Ceyda Torun, réalisatrice documentariste turque
 Władysław Toruń (1889–1924), pilote militaire polonais et pionnier de l'aviation
 Sviatlana Sudak Torun (1971- ), lanceur de marteau turque
 Vivianna Torun Bülow-Hübe (1927–2004), Orfèvrerie suédoise et maître joaillier

Divers
 (12999) Toruń (1981 QJ2), astéroïde de la ceinture d'astéroïdes nommé d'après la ville de naissance de Copernic.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme